Palazzese ist der Familienname folgender Personen: 
 Iván Palazzese (1962–1989), venezolanischer Motorradrennfahrer
 Franky Palazzese (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler